Филипп Семенович Морачевский (псевд. — Хвилимон Галузенко;  — ) — украинский поэт-романтик, педагог-филолог, переводчик.

Биография 
Родился  года в селе Шестовица Черниговского уезда в семье небогатого шляхтича.

Учился в Черниговской уездной школе, затем в городской гимназии, которую через пять лет, в 1825 году, успешно закончил. В том же году поступил на физико-математическое отделение Харьковского университета, окончив которое в 1828 году, спустя год был определён учителем математики в уездное училище в Сумах. Некоторое время после окончания университета он жил в Харькове, где очень сблизился с И. Кулжинским, который помог молодому поэту с публикациями первых произведений в различных изданиях. Так, в 1831 году при его содействии в «Украинском альманахе» были напечатаны его первые стихи — «Первое мая», «Монастырь», «Дорога».

Увлечение поэзией привело его к сдаче  в Харьковском университете экзамена на право работать учителем российской словесности, которую он и стал преподавать в Луцкой гимназии, директором которой был в то время Кулжинский. В 1835 году Морачевский был переведён в Каменец-Подольскую гимназию, где в 1835—1840 годах преподавал логику и русскую словесность, а в 1840—1849 годах был инспектором; временно он также управлял Дирекцией училищ Подольской губернии.

В 1849—1859 годах был инспектором Нежинского лицея князя Безбородко и городской гимназии.

В 1853 году Морачевский подал на рассмотрение Императорской академии наук созданный им «Словарь малороссийского языка». В 1854 году в «Киевских губернских ведомостях» было напечатано стихотворение «Великому царю нашему», в 1855 году в Киеве появилась отдельной книжечкой поэма «К чумаку, или Война янгло-французов-турецкий в 1853—1854 годах», с приложенными к ней тремя стихотворениями-панегириками царям Николаю I и Александру II.

В 1859 году вышел в отставку. Следующие двадцать лет жил с семьей (имел трех сыновей и двух дочерей) в селе Шняковка около Нежина, где и скончался  года, и был похоронен на кладбище возле сельской церкви.

В 1860-х годах он осуществил перевод на украинский язык всех четырёх Евангелий (перевод завершен в ноябре 1861 года), позже — «Деяния Апостолов», «Апокалипсис», «Псалтырь». Написал на родном языке курс «Священной истории» для начальных школ и народного чтения. Академия наук признала его перевод лучшим среди всех аналогичных славянских переводов, но языковая политика Российской империи препятствовала изданию этих переводов. Только в феврале 1905 года было дано разрешение на публикацию украинского перевода Писания. Впервые оно было напечатано весной 1906 года, затем — в 1914 и 1917 годах. Однако для использования в церковных богослужениях эти переводы были разрешены только в период Украинской Центральной Рады по распоряжению Всеукраинской православной церковной рады.

Евангелия в переводах Морачевского были переизданы в Канаде (1948) и США (1966); их до сих пор используют во время богослужений.

Литература 
 Ф. С. Морачевский // Лицей князя Безбородко / Изд. граф Г.А. Кушелев-Безбородко. — Санкт-Петербург : тип. Акад. наук, 1859. — С. 129—130.

Ссылки 
 ...І Євангеліє промовило українською
 Життя і творчість Пилипа Морачевського

Выпускники Черниговской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Харьковского университета
Преподаватели Каменец-Подольской мужской гимназии
Похороненные в Нежинском районе
Поэты Российской империи
Украинские поэты
Переводчики XIX века
Переводчики Российской империи
Переводчики Библии